Hans Felder ist der Name folgender Personen:

* Hans Felder der Ältere († um 1504), Schweizer Baumeister und Steinmetz
 Hans Felder der Jüngere (vor 1497–nach 1521), Schweizer Architekt und Steinmetz